Чечу́лино — название населённых пунктов в России:

 Чечулино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Чечулино — деревня в Новгородском районе Новгородской области.

См. также 

 Чечулина — деревня муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области.